Zona Industriale Via del Lavoro ima više značenja:
 Zona Industriale Via del Lavoro, Ascoli Piceno
 Zona Industriale Via del Lavoro, Bologna